Eurülaosz, Mékiszteusz fia, az epigonok egyike, aki részt vett a trójai háborúban is
 Eurülaosz, Odüsszeusz és Euippé fia
 Eurülaosz, Melasz kalüdóni királyfi fia
 Eurylaus, az Aeneis egyik hőse